Sanctuary (Iron Maiden), Iron Maiden dal
Sanctuary (együttes), amerikai power metal együttes, a Nevermore elődje
Sanctuary Records, az Iron Maiden menedzsmentje által létrehozott lemezkiadó
Sanctuary – Génrejtek, kanadai sci-fi-fantasy televíziós sorozat.
Sanctuary (Simon Webbe-album)
Sanctuary a Virgin New Adventures könyvsorozat harminchetedik része.